Біла Вежа (Саркел) — слов'янське місто що постало на місті хозарського Саркелу опісля Східного походу Святослава (700—600 р. до н. е.).
 Біла Вежа (гурт) — український музичний гурт
 Біла вежа — символ міста Салоніки.
 Біла Вежа (Чернігівська область) — давньоруське місто в Чернігівському князівстві.